Boven-Suriname (rivier), de bovenloop van het Brokopondostuwmeer en de Surinamerivier
 Boven-Suriname (ressort), een ressort van het Surinaamse district Sipaliwini, genoemd naar de rivier